Příjmení Matvijenko (, ) má více nositelů:

 Nina Matvijenko (* 1947), ukrajinská zpěvačka
 Valentina Matvijenko  (* 1949), ruská politička
 Viktor Matvijenko (1948–2018), ukrajinský fotbalista, obránce